La palabra anestesia puede referirse a:

Medicina:
 Anestesia, a la pérdida sensibilidad al dolor inducido por diversos fármacos.
 * Anestesia epidural o  peridural, en la que se introduce el anestésico en las proximidades de la médula en el espacio epidural.
 * Anestesia intratecal o intradural, en la que se introduce el anestésico en el espacio intradural.
 Anestésico local, se denomina al tipo de fármacos utilizados para eliminar la sensibilidad o el dolor temporalmente en regiones localizadas del cuerpo.

Otros:
 Anestesia (banda), grupo musical vasco de música Thrash Metal.